Lohn (Graubünden)
 Lohn (Schaffhausen)
 Stadtlohn
 Südlohn
 Graafschap Lohn